Rounga peut désigner :
 Rounga, une localité du Burkina Faso
 les Rounga, une population en République centrafricaine
le rounga, une langue mabane.